Кап-Корс () — один из 22 кантонов департамента Верхняя Корсика, региона Корсика, Франция. INSEE код кантона — 2B08. 20 коммун Кап-Корс находятся в округе Бастия, 2 коммуны в округе Кальви. Кантон был создан в 2015 году и назван Кап-Корс, так как включает коммуны на одноименном полуострове.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхняя Корсика уменьшилось с 30 до 15. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, кантон Кап-Корс был образован 22 марта 2015 года. Он был сформирован из бывших кантонов Капобьянко (10 коммун), Сагро-ди-Санта-Джулия (8 коммун), частично Сан-Мартино-ди-Лота (2 коммуны), Ла-Конка-д’Оро (2 коммуны).

Коммуны кантона 
В кантон входят 22 коммун, из них главной коммуной является Сан-Мартино-ди-Лота.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Кап-Корс баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 64,34 %). Во втором туре 29 марта, Франсуа Орланди и Сильви Ретали-Андреани были избраны с поддержкой 52,04 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 74,59 %.

Примечания 

Кантоны департамента Верхняя Корсика